33. Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody sportowe, które odbyły się od 5 do 8 marca 2015 w stolicy Czech – Pradze, która została wybrana gospodarzem mistrzostw podczas 132. Rady EAA w maju 2012 roku w bułgarskiej Sofii. Zawody rozgrywane są w hali O2 Arena.

Praga po raz drugi gościła halowy czempionat Starego Kontynentu, poprzednio miało to miejsce w 1967 roku (wtedy pod nazwą Europejskie Igrzyska Halowe). Zawodnicy rywalizowali w 26 konkurencjach.

Klasyfikację medalową wygrali Rosjanie, przed Francuzami i Wielką Brytanią. Polska reprezentacja z siedmioma medalami, w tym złoto Marcina Lewandowskiego na 800 metrów pod nieobecność Adama Kszczota zajęła siódmą pozycję. Dobre wyniki na pierwszych ośmiu miejscach podczas mistrzostw pozwoliło Polakom zająć czwarte miejsce w klasyfikacji punktowej, choć były realne szanse na zwycięstwo, ponieważ w trakcie ostatniego dnia zmagań w tzw. klasyfikacji wirtualnej Polska prowadziła.

Do mistrzostw zgłosiło się 643 zawodników z 49 europejskich federacji zrzeszonych w European Athletics), z wyjątkiem Liechtensteinu, w tym 363 mężczyzn i 280 kobiet.

Absencje 
W mistrzostwach nie wystąpili m.in. liderzy tabel europejskich: polski średniodystansowiec Adam Kszczot  – zdobywca złotych medali podczas dwóch poprzednich halowych mistrzostw Europy w biegu na 800 metrów (choroba), brytyjski sprinter James Dasaolu, brytyjski długodystansowiec Mohamed Farah, włoski skoczek wzwyż Marco Fassinotti (kontuzja), zaś liderka tabel w skoku w dal – Brytyjka Katarina Johnson-Thompson wystartowała jedynie w pięcioboju.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacje medalowe

Ogólna

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja punktowa 
Punkty przyznawano za miejsca 1-8: 8 pkt. za 1. miejsce, 7 pkt. za 2. miejsce, 6 pkt. za 3. miejsce itd.

Rekordy 
Podczas mistrzostw ustanowiono 32 krajowe rekordy w kategorii seniorów:

A także 5 halowych rekordów halowych mistrzostw Europy:

A także 1 halowy rekord Europy:

Ponadto Polacy:
 Konrad Bukowiecki ustanowił (a kolejnego dnia wyrównał) wynikiem 20,46 rekord Europy juniorów w pchnięciu kulą,
 Ewa Swoboda, która w półfinale wyrównała, zaś później w finale wynikiem 7,20 s poprawiła własny rekord Europy juniorów w biegu na 60 metrów.

Uczestniczące reprezentacje

Zobacz też 
 Polska na Halowych Mistrzostwach Europy w Lekkoatletyce 2015

Przypisy

Bibliografia 
 

!